Гови́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Говиль — в департаменте Орн.
 Говиль — в департаменте Сомма.